Le mille luci di New York – romanzo di Jay McInerney
Le mille luci di New York – film del 1988, tratto dall'omonimo romanzo